Baïf

 Guy de Baïf, abbé du  ;
 Lazare de Baïf, (1496-1547), diplomate et humaniste français ;
 Jean-Antoine de Baïf, (1532-1589), poète français, son fils.